Албота:

 Нижняя Албота — село в Тараклийском районе Республики Молдова.
 Верхняя Албота — село в Тараклийском районе Республики Молдова.